Steerecleus är ett släkte av bladmossor. Steerecleus ingår i familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Steerecleus